„Marsarchaeota“ ist ein vorgeschlagenes Kandidatenphylum der Archaeen.
Mitglieder der „Marsarchaeota“ sind häufig in geothermischen Eisenoxid-Mikrobenmatten zu finden.
Sie wurden im Yellowstone National Park in saurem Milieu (acidophil) bei Temperaturen von 50 bis 80 °C (thermophil) gefunden.
Sie sind fakultativ aerobe Chemoorganotrophe, die auch Eisen(III)-Reduktion durchführen können.

Der taxonomische Rang dieser Klade ist noch in der Diskussion. Alternativ wurde vorgeschlagen, die Gruppe als Ordnung „Marsarchaeales“ einzustufen.

Etymologie 
Die „Marsarchaeota“ sind nach Mars, dem roten Planeten, benannt.

Beschreibung 
Einzelzell-Sequenzierung, Anreicherungskultivierung und in situ Transkriptionsanalysen zeigen ihre biogeochemische Rolle als fakultativ aerobe Chemoorganotrophe, die auch die Reduktion von Fe(III) vermitteln können. Phylogenetische Untersuchungen zeigen, dass die „Marsarchaeota“ zwischen den Crenarchaeota und allen anderen wichtigen Archaeenlinien verzweigen.

Das Phylum „Marsarchaeota“ enthält mindestens zwei Hauptuntergruppen (Kladen):
Transkriptomische Analysen mehrerer Fe(III)-Oxidmatten-Gemeinschaften zeigen, dass diese Organismen zwei verschiedene terminale Oxidase-Komplexe in situ aktiv transkribierten sowie Gene, die einen F420-abhängigen Butanal-Katabolismus umfassen. Die weite Verbreitung von „Marsarchaeota“ in geothermalen, mikroaerobischen Fe(III)-Oxidmatten legt nahe, dass ähnliche Habitattypen wahrscheinlich eine wichtige Rolle in der Evolution der Archaeen gespielt haben.

Die „Marsarchaeota“ sind Teil des „TACK-Superphylums“, zu dem sie per Vorschlag als eigenständiges Phylum erst nachträglich hinzukamen, so dass ihr Anfangsbuchstabe ‚G‘ nicht in die Abkürzung (‚TACK‘) einging.

Systematik 
Systematik gemäß :
 Phylum: „Marsarchaeota“ (oder Ordnung: „Marsarchaeales“, s. o.)
 Klade „Marsarchaeota Gruppe 1“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G1 archaeon BE_D“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G1 archaeon OSP_B“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G1 archaeon OSP_C“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G1 archaeon OSP_D“
 Klade „Marsarchaeota Gruppe 2“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G2 archaeon BE_D“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G2 archaeon ECH_B_1“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G2 archaeon ECH_B_2“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G2 archaeon ECH_B_3“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G2 archaeon ECH_B_SAG-C16“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G2 archaeon ECH_B_SAG-E12“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G2 archaeon ECH_B_SAG-F08“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G2 archaeon ECH_B_SAG-G06“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G2 archaeon ECH_B_SAG-G16“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G2 archaeon ECH_B_SAG-M15“
 Spezies „Candidatus Marsarchaeota G2 archaeon OSP_D“

Einzelnachweise  

TACK